Sept-Saints est une expression qui peut désigner des groupes de saints plus ou moins légendaires ou des lieux différents :
 Groupes de Saints :
 Les Sept-Saints ou Sept Dormants d'Éphèse, honorés tant par les chrétiens que les musulmans.
 Les Sept-Saints ou Sept saints fondateurs de la Bretagne.
 Les Sept-Saints de la Rade de Brest, sept enfants abandonnés sur un bateau errant en Rade de Brest.
 Les Sept-Saints Maccabées, sept juifs martyrisés par l'empereur romain Antiochus pour avoir refusé de manger de la viande de porc.
 Les sept enfants de sainte Félicité, martyrisés juste avant elle vers 165 à Rome sous le règne de l'empereur Marc Aurèle sont aussi parfois dénommés « Sept-Saints ».
 Les « Sept-Saints de Tibur » sont les sept enfants de sainte Symphorose et de saint Gétule martyrisés vers 165 à Tibur (aujourd'hui Tivoli) sous le règne de l'empereur romain Hadrien.
 Les Sept Saints de l'Église bulgare sont saint Cyrille et saint Méthode (considérés comme les inventeurs de l'alphabet cyrillique) ainsi que leurs cinq disciples : saint Clément, saint Gorazd, saint Naum, Angelar (ou Anjelarij) et saint Sawa (ou Sava). La cathédrale Alexandre-Nevski de Sofia est parfois aussi appelée cathédrale des sept saints bulgares, honorant en particulier saint Cyrille et saint Méthode.
 Lieux :
 Église des Sept-Saints à Sofia.
 La chapelle des Sept-Saints dans le hameau du même nom, qui dépend de la paroisse, désormais commune, de Vieux-Marché (Côtes-d'Armor) et qui honore les Sept Dormants d'Éphèse.
 Une chapelle des Sept-Saints, ainsi qu'un hameau et une fontaine portant le même nom, existent à Erdeven (Morbihan). Elle honore les sept saints fondateurs de la Bretagne.
 L'église et la paroisse des Sept-Saints à Brest (Finistère) qui furent la première église et paroisse brestoise, désormais disparues et qui honoraient les Sept-Saints de la Rade de Brest. Elle possédait un tableau représentant les Sept Saints Maccabées, ce qui montre une confusion avec les sept Saints de la Rade de Brest.
 L'église Saint-Just-des-Maccabées, à Lyon, qui honore les Sept-saints Maccabées.
 Dans le sud-ouest de la France, un groupe de sept Saints, ou sept bienheureux (saints Clair, Justin, Géronce, Sever, Polycarpe, Jean (ou Jonas), Babyle) est honoré dans plusieurs églises comme à Lectoure ou à Sainte-Eulalie près de Bordeaux.
 Des pèlerinages des "Sept-Saints" existent aussi dans le monde musulman, par exemple le pèlerinage aux tombeaux des Sept-Saints d'Ech-Chaoun (Maroc).

Notes et références 

Homonymie